Syntaxis betekent "ordening" en wordt in de volgende contexten gebruikt:

 In de grammatica, zie Syntaxis (taalkunde)
 In de informatica:
waarmee de structuur en de volgorde van programmaregels gedefinieerd worden, zie syntaxis (informatica)
het werken met een parser; zie syntaxisboom
de tekstverwerking; zie syntaxiskleuring
de onafhankelijke representatie van data; zie abstracte syntaxis
 In de logica, waarmee regels van de logische taal gedefinieerd worden, zie syntaxis (logica)
 Syntax (groep) is een muziekproject van Mike Tournier en Jan Burton